«Детские игры» — франшиза, серия американских фильмов ужасов:
 «Детские игры» (1988)
 «Детские игры 2» (1990)
 «Детские игры 3» (1991)
 «Детские игры» (2019) — перезапуск киносерии.